Чемпіонат Північної Ірландії з футболу 2006—2007 — 106-й сезон чемпіонату Північної Ірландії з футболу. Чемпіоном вдруге поспіль став Лінфілд.

Клуби

Турнірна таблиця 

Примітки: 
1. Клуб Данганнон Свіфтс взяв участь у Кубку УЄФА 2007—2008 як фіналіст Кубка Північної Ірландії 2006—2007.

Позначення:

Результати

Плей-оф 

|colspan="5" style="background-color:#fcc" align=center|11/15 травня 2007

|}

Посилання 
 Чемпіонат Північної Ірландії на soccerway 
 Чемпіонат Північної Ірландії на rsssf 

2006—2007
Північна Ірландія
Північна Ірландія